Дисциплината 50 м свободен стил при жените на Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 3 и 4 август в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Преплуване

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

50 м свободен стил (жени)